Giannīs Niarchos – calciatore greco, attaccante
 Philip Niarchos – armatore greco
 Stauros Niarchos – armatore, imprenditore e collezionista d'arte greco